

Anni 
 1972 – (MCMLXXII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1972 a.C.

Matematica 
 1972 – numero naturale

Astronomia 
 1972 Yi Xing – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1972 – album di Al Bano del 1972
 1972 – album di Josh Rouse del 1972
 1972 – singolo dei The Sun del 2010